Miejscowości w Polsce
 Sulin – dawna osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska
 Sulin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kłecko

 Na Słowacji
 Sulin – wieś w kraju preszowskim, w pow. Lubowla